Tsarevitj kan syfta på:

 Tsarevitj (titel) (ryska: Царевич, IPA: [tsɐˈrʲevʲɪtɕ]), en slavisk titel för tsarers söner
 Tsarevitj (operett), en operett med premiär 1927